Oudon bezeichnet:
 Oudon, eine französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 L’Oudon, eine französische Gemeinde im Département Calvados
 Oudon (Dives), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Dives
 Oudon (Mayenne), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Mayenne
 in der Antike einen Fluss in Sarmatien, der heutige Kuma (Kaspisches Meer)